Gmina Olszanka kan syfta på:

 Gmina Olszanka, Opole vojvodskap – en landskommun i Opole vojvodskap
 Gmina Olszanka, Masoviens vojvodskap – en landskommun i Masoviens vojvodskap